Gräsfibblesläktet (Catananche) är ett släkte i familjen korgblommiga växter med fem arter i Europa och Nordafrika.

Ettåriga till fleråriga örter med enkla eller grenade stjälkar. Bladen är hela, ibland något tandade, de flesta är rosettblad. Blomkorgar 1-5, vanligen på långa skaft. Holkfjällen sitter i flera serier, hinnlika med mörk mittstrimma. Strålblommorna är gula eller blå.

Synonyma och historiska svenska namn 
gräsfibbla,  gräsfibblor,  rasselblomster

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Se även
Fibblor

Källor

Externa länkar
 SKUD - Gräsfibblesläktet & Synonyma och historiska svenska namn

Korgblommiga växter